Ženská dvouhra St. Petersburg Ladies Trophy 2017 probíhala na přelomu ledna a února 2017. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla italská tenistka Roberta Vinciová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Francouzka Kristina Mladenovicová.

Česká tenistka Tereza Martincová figurující na 166. místě světové klasifikace, byla diskvalifikována ve druhém kole kvalifikace bez předchozího napomenutí. V zápase s belgickou 85. hráčkou žebříčku Elise Mertensovou ztratila Češka vedení 4–1 na gamy v rozhodující sadě. Za stavu 5–5 a 30:30 ve třetím setu došlo k ukončení utkání. Důvodem se staly „hrubé urážky rozhodčích“ pronesené v češtině. Hráčka měla být frustrována z hlavní rozhodčí, která opakovaně opravovala výroky čárových v její neprospěch. Na nevhodné vyjadřování tenistky měla podle Martincové upozornit česká čárová rozhodčí.

Vítězkou se stala nenasazená 23letá Francouzka Kristina Mladenovicová, jež ve finále zdolala Kazašku Julii Putincevovou po třísetovém průběhu 6–2, 6–7 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo – po sérii tří finálových proher – první singlový titul na okruhu WTA Tour. Poměr vzájemných duelů po skončení vyzníval pro Francouzku 3:2.

V průběhu zápasu již Mladenovicová vedla 6–2 a 5–2, ale nedokázala utkání doservírovat. Rozhodla tak až závěrečná sada, v níž si vypracovala náskok 5–1 na gamy. Proměnila však až pátý mečbol za výsledného skóre 6–4. Na žebříčku WTA postoupila o dvacet míst na 31. příčku, když za kariérním maximem zaostávala o čtyři pozice.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Andrea Petkovicová (kvalifikována)
  Kirsten Flipkensová (kvalifikována)
  Camila Giorgiová (odstoupila)
  Elise Mertensová (kvalifikována)
  Denisa Allertová (2. kolo)
  Irina Chromačovová (1. kolo)
  Donna Vekićová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)  Patricia Maria Țigová (1. kolo, skreč)
  Jekatěrina Alexandrovová (2. kolo)
}}

 Kvalifikantky 
   Andrea Petkovicová
   Kirsten Flipkensová
  Stefanie Vögeleová (odstoupila)
   Elise Mertensová

Šťastná poražená 
 ''' Donna Vekićová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2017